În România există mai multe biserici de lemn amplasate în localități cu numele Copăceni:
Biserica de lemn din Copăceni, Bihor
Biserica de lemn din Copăceni, Cluj
Biserica de lemn din Copăceni (Copăceni), Vâlcea
Biserica de lemn din Copăceni (Racovița), Vâlcea